Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne er navnet på flere personer:

 Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne (advokat) (1774-1835) – norsk jurist og advokat
 Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne (professor) (1851-1930) – norsk jurist, professor, dr.jur. og rektor